Indanthura är ett släkte av kräftdjur. Indanthura ingår i familjen Anthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Indanthura